Maipú (Cile), comune del Cile;
Battaglia di Maipú, battaglia combattuta durante le Guerre d'indipendenza ispanoamericana;
Partido di Maipú, nella provincia argentina di Buenos Aires;
Maipú (Buenos Aires), capoluogo del partido di Maipú;
Dipartimento di Maipú, nella Provincia di Mendoza, Argentina. 
Maipú (Mendoza), capoluogo del Departimento di Maipú.